Die Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 31. Mai 2013 gegründet und umfasst 59 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Joinville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Marne Rognon,
 Communauté de communes de la Région de Doulevant-le-Château und
 Communauté de communes du Canton de Poissons
unter Einbeziehung weiterer selbständiger Gemeinden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bassin de Joinville en Champagne
Gegründet 2013